Cetate bezeichnet folgende Orte in Rumänien:

 Cetate (Bistrița-Năsăud), eine Gemeinde im Kreis Bistrița-Năsăud
 Cetate (Dolj), eine Gemeinde im Kreis Dolj und Schauplatz der Schlacht von Cetate
 Cetate (Timișoara), den historischen Stadtkern und I. Bezirk von Timișoara

Siehe auch: Cetatea